Бори́с Алекса́ндрович Арбу́зов ( — 6 ноября 1991) — советский учёный, химик-органик, доктор химических наук (1936), академик Академии наук СССР (с 1953, член-корреспондент с 1943). Герой Социалистического Труда (1969). Лауреат Ленинской премии (1978) и Сталинской премии второй степени (1951). Сын и ученик русского учёного-химика А. Е. Арбузова (1877—1968).

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР VII—XI созывов от Татарской АССР. В Верховный Совет СССР IX созыва был избран от Советского избирательного округа № 400 Татарской АССР.

Биография 
Родился  года в семье учёного-химика, основателя химии фосфорорганических соединений А. Е. Арбузова.

В 1926 году окончил Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства. В 1927—1935 годах работал в Казанском ветеринарном институте и, одновременно, в 1931—1938 годах — в Казанском химико-технологическом институте — организовал и заведовал кафедрой синтетического каучука, с 1935 года — профессор.

В 1938 году был арестован, в феврале 1939 года освобождён за прекращением дела. С 1938 до 1967 года работал в Казанском государственном университете был заведующим кафедрой органической химии; декан химического факультета — в 1940—1950 годах. С 1953 года — академик АН СССР, почётный академик АН Татарстана с момента её образования в 1991 году.

В 1960—1989 годах — директор Научно-исследовательского химического института им. А. М. Бутлерова.

Организатор и директор Казанского Института органической химии АН СССР, а в дальнейшем — Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского филиала АН СССР (1958—1971).

В 1971—1989 годах — заведующий лабораторией структуры и реакционной способности органических соединений Института органической и физической химии.

Умер 6 ноября 1991 года. Похоронен в Казани на Арском кладбище рядом с отцом и родственниками.

Научная деятельность 
В начале научной деятельности изучал (под руководством А. Е. Арбузова) метод подсочки хвойных деревьев, состав живицы и продукты её переработки — скипидар и канифоль. Работа имела важное практическое значение, позволила по-новому подойти к вопросу технического использования живичного скипидара (премия им. А. М. Бутлерова от Русского физико-химического общества, 1928).

В 1929 году (совместно с А. Е. Арбузова) открыл реакцию образования свободных радикалов триарилметилового ряда из триарилбромметана, провёл исследования в ряду производных пирокислот фосфора, в результате которых получены лекарственный препарат пирофос и пестицид октаметил.

С 1930 года исследовал химические превращения терпенов, механизмы превращений их окисей. Открыл перегруппировку бициклических терпенов в алифатические (в частности, α-пинена в аллоцимен), проводил обширные исследования по химии Δ3-карена. Используя реакцию диенового синтеза, установил строение левопимаровой кислоты (1940).

С 1945 года продолжил работы в области диенового синтеза. Открыл (совместно с А.Н. Пудовиком) реакцию присоединения кислых эфиров кислот фосфора к непредельным соединениям, реакцию циклоприсоединения тригалогенидов фосфора к диенам (совместно с А.О. Визелем). Результатом систематических поисков неантихолинэстеразных фосфорорганических лекарственных средств стал препарат димефосфон, внедрённый в медицинскую практику. Разработал (совместно с О.А. Ерастовым) методы синтеза и исследовал структуру и свойства новых типов фосфорных гетероциклов с несколькими гетероатомами.

Внёс фундаментальный вклад в теорию строения, исследовал структуры различных классов органических и элементорганических соединений. Работы Арбузова по определению электронной и пространственной структур гетероциклических молекул отмечены премией им. Д. И. Менделеева (1949).

Б. А. Арбузов является автором более 1500 печатных трудов и имеет около 100 авторских свидетельств.

Память 
 На здании Научно-исследовательского химического института им. А. М. Бутлерова установлена мемориальная доска;
 В 1993 году на здании ИОФХ им. А. Е. Арбузова установлена мемориальная доска;
 В 1997 году учреждена Международная Арбузовская премия в память об А. Е. и Б. А. Арбузовых, присуждаемая один раз в два года за научные открытия и изобретения в области фосфорорганической химии;
 Мемориальный музей академика А. Е. Арбузова, созданный в Казани в 1971 году, в 2001 году он был переименован в Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых, в котором воссоздан рабочий кабинет Бориса Арбузова.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (13 марта 1969)
 5 орденов Ленина (19 сентября 1953; 2 ноября 1963; 13 марта 1969; 2 ноября 1973; 3 ноября 1983)
 орден Октябрьской Революции (17 сентября 1975)
 2 ордена Трудового Красного знамени (4 ноября 1944; 10 июня 1945)
 орден Дружбы народов (29 ноября 1979)
 медали
 Ленинская премия (1978)
 Сталинская премия второй степени (1951)
 Премия имени А. М. Бутлерова (1929)
 Премия им. Д.И. Менделеева (1949)
 Член химического общества Франции, почетный доктор университета в г. Гданьске (Польша), почётный гражданин города Лодзи (Польша)
 Награждён серебряной медалью Парижа в связи с 300-летием открытия фосфора (1969)
 Почётный гражданин города Казани (1987)

Публикации 

 Изучение состава живицы из Pinus silvestris // ЖРФХО. Ч .хим., 1927, т. 59, вып. 3-4, с. 247-264.
 О строении хлорангидрида Бойда // ЖРФХО. Ч. хим., 1929, т. 61, с. 217-253. Совм. с Арбузовым А.Е.
 Исследования в области изомерных превращений бициклических терпеновых углеводородов и их окисей, Казань, 1936. (Докторская диссертация).
 О некоторых продуктах диенового синтеза с пипериленом и гексадиеном // Тр. КХТИ, 1938, т. 7, с. 39-56. Совм. с Зиновьевой З., Финк И.
 О строении левопимаровой кислоты // Докл. АН СССР, 1941, т. 30, № 8, с. 718-720.
 Парахоры и структура эфиров фосфорной, фосфористой и фосфиновых кислот // Докл. АН СССР, 1946, т. 54, № 9, с. 795-798. Совм. с Виноградовой В.С.
 Исследование бициклических терпенов и их окисей методом протонного магнитного резонанса // Докл АН СССР, 1961, т. 137, № 3,с. 589-592. Совм. с Исаевой З.Г., Самитовым Ю.Ю.
 Значение физических методов исследования для изучения органических веществ // ЖВХО им. Менделеева, 1962, т. 7,  № 4, с. 447-456.
 B.A.Arbuzov, Yu.Yu.Samtov / Conformation and anizotropy of chemical bonds in cyclic ethers investigated by N.M.R. spectroscopy // Tetrahedron Lett., 1963, № 8, р. 473-476.
 B.A.Arbuzov / Michaelis-Arbuzov – und Perkow- Reaktionen // Pure Appl. Chem., 1964, vol. 9, No 2, p. 307-335.
 B.A.Arbuzov / Die Entwicklung der Chemie phosphororganischer Verbindungen in Kazan // Wiss.Z. Martin-Luter Univ. Halle-Wittenb. 1975, Bd. 24, H1973,№ 2, с. 31, с. 2345-2348.
 B.A.Arbuzov, A.V.Fuzhenkova, N.I.Tirishkin, S.A.Terentyeva / The reaction of hydrophosphoranes with cyclopentadienones // Phosphorus, Sulfur and Silikon, 1990, v. 51-52, p. 330.
 B.A.Arbuzov / Our Path in Science. Reviews on // Heteroatom chemistry, 1991, v. 5, p. 1-22.

Литература 
 Абрамов В. С., Аксёнова Н. Н. Борис Александрович Арбузов (Биографический очерк и указатель трудов). — Казань: Татгосиздат, 1946. — 35 с.
 Камай Г. Х., Кухтин В. А. Борис Александрович Арбузов (к 60-летию со дня рождения) // Журнал общей химии. — 1963. — Т. XXXIII. Вып.1. — С. 3455—3460.
 Мокшин С. Н. Династия Арбузовых. — : Советская Россия, 1969. — 108 с.
 Вахнюк Б. Уроки академика Арбузова // Кругозор. — 1975. — № 1. (с аудиозаписью отрывка репортажа с Б.А. Арбузовым )
 Пудовик А. Н. Борис Александрович Арбузов.  Библиография /Лапидус И. Ш.,  Виноградова В. С. — 2-е доп. изд. — : Изд-во Наука, 1983. — 150 с.
 Арбузов Борис Александрович // Татарская энциклопедия. — Казань, 2002. Т. 2. - С. 174—175.
 Б. А. Арбузов — учёный-педагог. Воспоминания учеников, коллег и сотрудников. — Казань: Изд-во Казанского университета, 2003. — 400 с.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Татарстана

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Арбузов Борис Александрович
 Арбузов Борис Александрович
 Борис Александрович Арбузов

Химики СССР
Выпускники вузов Казани
Химики, репрессированные в СССР
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 7-го созыва
Лауреаты премии имени А. М. Бутлерова АН СССР
Почётные доктора Гданьского университета
Преподаватели Казанского технологического университета
Лауреаты премии имени А. М. Бутлерова Русского физико-химического общества
Похороненные на Арском кладбище